«Symptoms» — третій студійний альбом американської поп-співачки Ешлі Тісдейл. Альбом вийшов 3 травня 2019 року.

Список пісень

Чарти 
Тижневі чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Ешлі Тісдейл

Альбоми Ешлі Тісдейл